Castiglioni ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Castiglioni (1918–2002), italienischer Industriedesigner
 Alfredo Castiglioni (1937–2016), italienischer Archäologe und Dokumentarfilmer, siehe Alfredo und Angelo Castiglioni
 Andreas Castiglioni (* 1980), italienischer Naturbahnrodler
 Angelo Castiglioni (1937–2022), italienischer Archäologe und Dokumentarfilmer, siehe Alfredo und Angelo Castiglioni
 Arturo Castiglioni (1874–1953), italienisch-amerikanischer Medizinhistoriker
 Branda Castiglioni († 1443), italienischer Humanist, Kardinal und päpstlicher Legat
 Branda Castiglioni (Bischof) († 1487), italienischer Bischof von Como
 Camillo Castiglioni (1879–1957), österreichischer Industrieller und Luftfahrtunternehmer
 Claudio Castiglioni (1947–2011), italienischer Unternehmer
 Consuelo Castiglioni (* 1959), italienische Modedesignerin
 Dinorah Castiglioni (1918–2016), uruguayische Medizinerin
 Enrico Castiglioni (1914–2000), italienischer Architekt
 Ettore Castiglioni (1908–1944), italienischer Bergsteiger
 Francesco Abbondio Castiglioni (1523–1568), Kardinal
 Francesco Saverio Castiglioni (1761–1830), Kardinal und als Pius VIII. Papst
 Giannino Castiglioni (1884–1971), italienischer Architekt, Stadtplaner und Bildhauer
 Goffredo Castiglioni († 1241), Kardinal und als Coelestin IV. Papst

 Niccolò Castiglioni (1932–1996), italienischer Komponist
 Paolo Castiglioni (1874–1943), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Mailand
 Pier Giacomo Castiglioni (1913–1968), Industriedesigner

Castiglioni ist der Name folgender Orte:
 Castiglioni, Ortsteil von Montespertoli, Provinz Florenz, Italien

Siehe auch:
 Castiglione